Alissiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Alissiwka (Blysnjuky), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Blysnjuky
 Alissiwka (Derhatschi), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi